Edwards House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edwards House (Exie, Kentucky), NRHP-Nr. 84001507
 Edwards House (Walton, Kentucky), NRHP-Nr. 88003304